Gai Norba Flac, cònsol el 38 aC
 Gai Norba Flac, cònsol el 24 aC 
 Gai Norba Flac, cònsol l'any 15